Italiamia TV – rete televisiva locale della regione Campania.
 Italia mia – quiz televisivo su Rai 1 con Jocelyn nell'estate 1985.
 L'Italia è mia, varietà televisivo di Telecampione, con Bruno Pagni, sempre, dell'estate 1985.
 Italia Mia – cofanetto postumo della cantante italo-francese Dalida pubblicato nel 1991 e riedito nel 2007.

Pagine correlate 
Italia mia, benché 'l parlar sia indarno